Naselje u Hrvatskoj
 Goričica, naselje u sastavu grada Sveti Ivan Zelina

Naselja u Sloveniji
 Goričica (Šentjur pri Celju, Slovenija), naselje u općini Šentjur pri Celju
 Goričica pod Krimom, naselje u općini Brezovica
 Goričica pri Ihanu, naselje u općini Domžale
 Goričica pri Moravčah, naselje u općini Moravče